Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Jamka-Koperski – polski oficer
 Jarosław Jamka – polski ekonomista
 Stanisław Jamka – polski oficer

Inne:
 Nowa Jamka – wieś w Polsce położona w województwie opolskim
 Stara Jamka – wieś w Polsce położona w województwie opolskim